Национальными цветами Австралии (), согласно законодательству страны, являются зелёный и золотой цвета. Решение о признании этих цветов подписал 19 апреля 1984 года Генерал-губернатор Австралии сэр Ниниан Стивен при поддержке премьер-министра страны Роберта Хоука, текст решения был опубликован в тот же день в правительственной газете . Золотой и зелёный цвета наиболее известны как цвета спортивной формы спортсменов и сборных команд Австралии, а также атрибутов спортивных болельщиков и участников разных народных гуляний (в том числе и по случаю Дня Австралии).

Значения цветов 
Согласно толкованию, излагаемому на сайте Правительства Австралии, золотой цвет является символом австралийского побережья и пляжей, залежей полезных ископаемых в стране, богатого урожая и мягкости австралийской шерсти. Зелёный символизирует леса Австралии, её растительный мир и красоты австралийского побережья. Также оба цвета являются цветами акации густоцветковой, национального растения Австралии и её же растительного символа, изображённого на гербе Австралии. Оба цвета при применении располагаются рядом: никакой другой цвет не может располагаться между ними, хотя использование их в сочетании с другими цветами не запрещается.

История 
До 1984 года в стране официальными считались три сочетания цветов, представляющих Австралию:
 красный, синий и белый, соответствующие цветам флага Австралии;
 синий и золотой, соответствующие цветам герба Австралийского Содружества с 1912 года (Звезда Содружества) и цветам ленты Ордена Австралии;
 зелёный и золотой, который обрёл свою популярность в конце XIX века.

Пропорции и оттенки зелёного и золотого отличались в разные времена, однако именно эти два цвета чаще всего использовались австралийцами. В 1899 году сборная Австралии по крикету стала первой спортивной командой, в одежде которой появились зелёные и золотые вставки. В прошлом команда выходила в форме какого-либо крикетного клуба или форме цветов определённого штата. Игроки, которые отправились на матч против Англии в 1899 году, выступали в традиционных белых одеждах, но капитан команды  настоял на том, чтобы в матче открытия серии Эшес сборная Австралии вышла в форме с золотыми цветами. В том же году впервые австралийцы надели зелёные кепки, которые носят название «baggy green» и поныне являются частью австралийской крикетной формы.

В 1908 году в австралийском крикете официально были приняты зелёный и золотой цвета в качестве цветов национальной сборной. После долгих обсуждений с участием Ассоциации крикета Нового Южного Уэльса были указаны уточнения для цветов — зелёный эвкалиптовый () и золотой акациевый (). Достаточно долгое время использовался и комплект синего и золотого цветов не только крикетчиками, но и другими спортсменами, что часто вводило австралийцев в заблуждение. В том же 1908 году команда Австралазии приняла «зелёный и акациевый» в качестве официальных цветов перед Олимпиадой 1908 года, но в форме этого цвета выступали не все спортсмены, хотя Олимпийский комитет Австралии принял эти цвета и для всех последующих игр. В 1912 году перед летней Олимпиадой была учреждена первая официальная форма австралийцев: зелёные жилеты с золотыми вставками и белые шорты с зелёными и золотыми вставками.

В 1920-е годы зелёный и золотой цвета стали распространёнными во многих сборных Австралии. В 1924 году первыми форму зелёного и золотого цветов надели игроки сборной по футболу: в 1928 году эта форма стала официальной у , в 1929 году — у сборной по регби-15

Применение

Сборные 
В форме зелёного и золотого цветов выступают :
 крикетная сборная (, Twenty20)
 олимпийская сборная, также известная как «зелёно-золотые»
 паралимпийская сборная
 регбийная «Уоллабис»
 
 
 
 
 футбольная «Соккеруз»
 женская футбольная «Матильды»
 баскетбольная «Бумерз»
 женская баскетбольная «Опалз»
 хоккейная «Кукабурраз»
 женская хоккейная «Хоккейруз»
 сборная по хоккею с шайбой «Майти Руз»
 волейбольная «Воллейруз»
 мужская и женская теннисные
 сборная по тач-регби (руководитель — 
 бейсбольная (в Мировой классике бейсбола)
 
 
 
 бойцы смешанных единоборств в шоу 
 мужская сборная по роллер-дерби «Уизардс оф Оз»
 сборная по американскому футболу «Аутбэк»
 сборная по пауэрлифтингу

До 1961 года ведущим был зелёный цвет с золотыми вставками, однако, поскольку подобная расцвета также характерна и для сборной ЮАР (особенно для регбийной сборной «Спрингбокс»), с 1961 года основной комплект представляет собой золотые майки с зелёными вставками. О футбольной сборной австралийцы говорят в шутку, что та выбрала золотой цвет маек не случайно, поскольку он схож с жёлто-канареечным цветом бразильской сборной, пятикратных чемпионов мира. Перед Олимпиадой 2012 года действовал проект Green and Gold, который оказывал поддержку олимпийской и паралимпийской сборным для подготовки к играм в Лондоне.

Компании и организации 
С 1981 года зелёный и золотой цвета используются в расцветке таких организаций, как  (Australian National), появившаяся после слияния частной компании  с государственными  и  и приватизированная в 1997 году. Также цвета фигурируют на известной наклейке-логотипе , логотипе несуществующей компании по грузоперевозке , логотипе системы медицинского страхования  и эмблеме Национальной партии Австралии

См. также 
 
 Герб Австралии
 Боксирующий кенгуру

Примечания

Литература 
 Sharpham, Peter. The Origin of the Green and Gold, Sporting Traditions, 1994.
 Page, R. and Johnston, C. (1997). Wattle. Gould Leaguer 5(6): 1-28 (The Gould League of NSW Inc.: Gladesville, N.S.W.)
 Australian National Identity. Edited by Justin Healey. The Spinney Press, 2010. ISBN 978-1-921507-24-3

Государственные символы Австралии